Сове́тская пло́щадь — название площадей в некоторых городах бывшего СССР:

Россия 
 Советская площадь — площадь в Видном.
 Советская площадь — площадь в Волгограде.
 Советская площадь — площадь в Воронеже.
 Советская площадь — площадь в Дмитрове.
 Советская площадь — площадь в Казани.
 Советская площадь — площадь в Коломне.
 Советская площадь — площадь в Костроме
 Советская площадь — площадь в Нижнем Новгороде.
 Советская площадь — площадь в Новомосковске.
 Советская площадь — площадь в Подольске
 Советская площадь — площадь в Пушкино.
 Советская площадь — площадь во Ржеве.
 Советская площадь — площадь в Саранске.
 Советская площадь — площадь в Уфе.
 Советская площадь — площадь в Ярославле.

 переименованные
 Советская площадь — прежнее название Базарной площади в Ижевске.
 Советская площадь — прежнее (1918—1993) название Тверской площади в Москве.
 Советская площадь — прежнее название площади Ленина в Петрозаводске.
 Советская площадь — прежнее название Соборной площади в Рязани.
 Советская площадь — прежнее (1918—2017) название Соборной площади в Пензе.
 Советская площадь — прежнее название площади Михаила Тверского в Твери.

Белоруссия 
 Советская площадь — площадь в Гродно.

Украина 
 Советская площадь — название Майдана Незалежности в 1919—1935 годах и Михайловской площади в 1961—1977 годах.
 Советская площадь — прежнее название площади Героев Майдана в Виннице.
 Советская площадь — прежнее название площади Ленина в Донецке.
 Советская площадь — прежнее название Университетской площади в Харькове.

См. также 
 Советская улица
 Советский переулок
 Советский проспект